Акт о поправках к уголовному законодательству, 1885 () — последний закон, принятый в Соединённом королевстве Великобритании и Ирландии в 1885 году и вносящий некоторые изменения в уголовное законодательство страны. Законом вносились изменения в «Акт о преступлениях против личности» 1861 года. Закон был отменён на территории Англии и Уэльса в 1967 году в соответствии с Актом о половых преступлениях 1967 года, на территории Шотландии в 1980 году, в соответствии с Sexual Offences (Scotland) Act 1980.

Основные положения закона 
 Поднятие возраста согласия с 13 до 16 лет.
 Криминализация вовлечения девушек в проституцию путём введения наркотиков, запугивания или мошенничества.
 Введение уголовного преследования для владельцев помещений, допускающих на своей территории секс с несовершеннолетними.
 Криминализация похищения девушек до 18 лет с целью совершения с ней полового сношения.
 Наделение судов властью изымания девочек от их опекунов, если они потворствуют её соблазнению.
 Упрощение судопроизводства в отношении борделей.
 Ужесточение законов против содомии и криминализация любой гомосексуальной активности между мужчинами («Поправка Лабушера»).

Ссылки 
 Полный текст закона 

Акты парламента Великобритании
Уголовное право Великобритании
1885 год в праве
1885 год в Великобритании